Slobodjan ist der Familienname folgender Personen:

 Oleksandr Slobodjan (* 1956), ukrainischer Politiker und Unternehmer
 Roman Slobodjan (* 1975), deutscher Schachspieler